Invencível
 Invencível (filme de 2001), filme de Werner Herzog
 Invencível (filme de 2006), filme com Mark Wahlberg
 Invencível (filme de 2014), filme de Angelina Jolie

O Invencível
 Champion (filme de 1949), filme com Kirk Douglas traduzido no Brasil como O Invencível
 O Invencível (filme de 1956), filme indiano

Música
 Invencível (álbum), de Altos Louvores

Desambiguações de cinema